Glamorgan peut désigner :
 le royaume de Glamorgan, un royaume médiéval du sud du pays de Galles ;
 le comté historique du Glamorgan, un ancien comté administratif, en vigueur jusqu’en 1974 ;
 le comté préservé du Mid Glamorgan, une ancienne zone de gouvernement local, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 le comté préservé du South Glamorgan, une ancienne zone de gouvernement local, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 le comté préservé du West Glamorgan, une ancienne zone de gouvernement local, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 la glamorgan, une race bovine britannique.